Temayang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Temayang, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Temayang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar